Duitsland:
Rheinfelden (Baden), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Zwitserland:
Rheinfelden (district), een district in het kanton Aargau
Rheinfelden (Zwitserland), een gemeente in het kanton Aargau